Celsa ima više značenja:
 Celsa, Palermo
 Celsa, Savona